12-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 12-й меридиан восточной долготы
 12-й меридиан западной долготы

См. также 
 12-я параллель